Municipio de Clark puede referirse a:

 Municipio de Clark (Dakota del Norte)
 Municipio de Clark (condado de Mackinac, Míchigan)
 Municipio de Clark (Nueva Jersey)
  Municipio de Clark (condado de Clinton, Ohio)
 Municipio de Clark (condado de Aitkin, Minnesota) 
 Municipio de Clark (condado de Lincoln, Misuri) 
 Municipio de Clark (condado de Atchison, Misuri)